Бретшнайдер ():
 Бретшнайдер, Генрих Готфрид фон (1739—1810) — немецкий сатирик.
 
 Соотношение Бретшнайдера
 Бретшнейдер, Эмилий Васильевич (1833—1901) — русский синолог, ботаник и географ.
 Бретшнейдера () — монотипный род растений семейства Аканиевые.
 Бретшнейдер — персонаж романа «Похождения бравого солдата Швейка», тайный агент полиции, постоянно пытающийся поймать окружающих на антимонархических высказываниях.